Leutenbach ist der Name folgender Orte:

 Leutenbach (Oberfranken), Gemeinde im Landkreis Forchheim, Bayern
 Leutenbach (Württemberg), Gemeinde im Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg

 Leutenbach (Deining), Ortsteil der Gemeinde Deinig in der Oberpfalz, Bayern
 Leutenbach (Hersbruck), Ortsteil der Stadt Hersbruck, Landkreis Nürnberger Land, Mittelfranken, Bayern

außerdem:
 der Name eines Straßentunnels bei Leutenbach (Württemberg), siehe Tunnel Leutenbach